Lichtenstein/Sa., een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
 Lichtenstein (Württemberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Lichtenstein (radar), een Duits radarsysteem gebruikt in nachtjagers, geïntroduceerd in 1941-1942

In geval van foutieve spelling:
 Liechtenstein, een vorstendom in Europa

Personen
 Anton Lichtenstein (1753-1816), Duits zoöloog (vader van Martin Lichtenstein)
 Eric Lichtenstein (1994), Argentijns autocoureur
 Leon Lichtenstein (1878-1933), Pools/Duits wiskundige
 Martin Lichtenstein (1780-1857), Duits zoöloog en onderzoeker
 Roy Lichtenstein (1923-1997), Amerikaans popartkunstenaar